Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 

 328e régiment d'infanterie

Homonymie d'unités militaires